Europapark (Groningen), een wijk in de stad Groningen
Europapark (Sittard), een buurt in de stad Sittard
Europa-Park, een attractiepark in Duitsland